Музей сельского хозяйства России (открытие 3 ноября 2013 г. в Москве) — первый музей в мире выполненный полностью по технологии 3D, доступный из любой точки 

мира.

Проект собрал огромное количество информации об истории российского сельского хозяйства и будет продолжать пополнять свои экспозиции. Активное участие в подготовке материалов для «Музея сельского хозяйства России» приняли специалисты департаментов и региональных министерств сельского хозяйства от Калининградской области до Камчатского края.

Разделы Музея включают в себя залы регионов, в которых представлены уникальные архивные материалы об истории развития сельскохозяйственной отрасли каждого уголка России; зал российской сельскохозяйственной науки; галерею министров сельского хозяйства страны; зал истории сельскохозяйственной техники, в том числе иностранных производителей сельскохозяйственной техники, работавших ещё в царской России — всё это может увидеть любой пользователь сети Интернет. В Музее также создана уникальная экспозиция — «Сельское хозяйство России — в лицах». Создателем Музея сельского хозяйства России является Фонд содействия развитию сельского хозяйства.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Музея сельского хозяйства России
 Выпуск новостей о Музее на 5 канале

Сельское хозяйство России
сельского хозяйства России
Сельскохозяйственные музеи
России